Ayyoub ou Ayoub ou Ayyub  ou Iyyuub  sont des noms propres d'origine arabe qui peuvent désigner :

Prénom ou patronyme
Ayyoub ou Ayoub ou Ayyub (arabe : ’ayyûb, ) sont différentes transcriptions romanes d'un prénom arabe. C'est l'équivalent arabe de Job, personnage de l'Ancien Testament. 

C'est également un patronyme localisé principalement dans le Maghreb (notamment en Algérie (Kabylie) et au Maroc) et au Proche-Orient, notamment au Liban.

Saints et personnages bibliques 
 Ayyoub le prophète, appelé Job dans la Bible.

Personnages portant ce patronyme 
Lahbib Ayoub (1951-2022), cofondateur et chef militaire du Front Polisario
Lucy Ayoub (1992-), journaliste israélienne
Najm ad-Din Ayyub († 1173), officier kurde, père du chef de guerre musulman Saladin, fondateur de la dynastie des Ayyoubides
 Malik al-Salih Ayyoub (v. 1207 - † 1249), sultan ayyubide d’Égypte 
 Mouna Ayoub (1957-), femme d'affaires libanaise 
 Serge Ayoub (1964-), militant français d'extrême droite

Notes 

Homonymie de prénom
Prénom arabe
Homonymie de patronyme